Now What? (ER), een aflevering van ER
Now What? (House), een aflevering van House
Now What? (1995), een film uit 1995
Now What?!, een album van Deep Purple
Now What, een album van Lisa Marie Presley